Panola ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Panola (Alabama)
 Panola (Georgia)
 Panola (Illinois)
 Panola (Kentucky)
 Panola (Louisiana)
 Panola (Michigan)
 Panola (Oklahoma)
 Panola (South Carolina)
 Panola (Texas)
 Panola Township (Woodford County, Illinois)
 Panola Village (South Carolina)

Siehe auch:
 Panola County